

Рибниця — річка в Україні, у межах Косівського та Снятинського районів Івано-Франківської області. Права притока Пруту (басейн Чорного моря).
 Рибниця — річка в Україні, в межах Кодимського району Одеської області, а також у Молдові (Придністров'я). Ліва притока Дністра (басейн Чорного моря).

Рибниця — місто у Молдові (фактично входить до складу самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки), розташоване на Поділлі (на лівому березі Дністра — українсько-румунському етнічному прикордонні)

Населені пункти та їхні частини
 Рибниця — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рибниця — село в гміні Стара Камениця Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рибниця — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Рибниця — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Рибниця — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Рибниця — лісова осада в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Рибниця — річка в Орловській області, права притока Оки
 Рибниця — річка в Республіці Комі, ліва притока Ісакови

Рибниця () — місто в общині Рибниця.
 Рибниця () — село в общині Півка.
 Рибниця () — село в общині Брежиці.

Див. також 
 Рибницький район
 Рибництво
 Рибницький вугільний басейн
 Рибник (значення)
 Рибництво
 Рибництво

Примітки